Zala, keresztnév
 Zala felvágott

Földrajz
 Zala, község Somogy vármegyében
 Zala, folyó Magyarország délnyugati részén
 Zalai-dombság, tájegység
 Zala-patak, patak Szlovéniában, az Idrijca mellékfolyója
 Zala (Angola), település Angolában
 Zala (Tibet), település Tibetben

Újságok
 Zala Zala vármegyei heti-, majd napilap
 Zala a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja 1945-1956 között

hasonló
 Zala vármegye (1950 és 1922 között: Zala megye), közigazgatási egység Magyarországon